KÍ Klaksvík Kvinnur er KÍ Klaksvíks kvindefodboldhold. KÍ Klaksvík (KÍ er forkortelse af Klaksvíkar Ítróttafelag)er en færøsk fodboldklub, baseret i Klaksvík og grundlagt i 1904. Klubben spiller i blåt og hvidt. Deres stadion, Djúpumýra, har en kapacitet på 3.000. KÍ's kvindehold blev etableret i 1985 og har vundet det færøske mesterskab 20 gange, heraf 17 gange i rad fra 2000 til 2016. De har vundet pokaltureneringen 14 gange pr. 2020.

Hæder 
 Betri Deildin kvinnur
 Vindere (22): 1997, 2000 to 2016, 2019, 2020, 2021, 2022
 Steypakappingin kvinnur
 Vindere (16): 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2022

Aktuel trup

Forhenværende landsholdsspillere 
  Færøerne: Randi Wardum

Resulter i Europa 
Pr. 2016 er KI det eneste hold, der har kvalificeret sig til hver eneste UEFA sæson. De er dog aldrig gået videre til slutspillet.

Se også 
 KÍ Klaksvík (mænd)

Referencer 

Fodboldklubber i Færøerne
Kvindefodboldklubber